Шормаз је српско презиме. Оно се може односити на:
 Драган Шормаз (1967), српски политичар
 Стефан Шормаз (1999), српски фудбалер

Референце 

Српска презимена